Monster High: The Movie é um filme estadunidense de live-action e fantasia musical dirigido por Todd Holland e produzido pela Mattel Television (a divisão da Mattel) e Brightlight Pictures. O filme foi lançado na Nickelodeon e na Paramount+ em 6 de outubro de 2022 (Nos EUA). No Brasil o filme estreiou no dia 7 de outubro.

Foi baseado na franquia de bonecas Monster High da Mattel, é um dos dois projetos anunciados no dia 23 de fevereiro de 2021, ao lado de uma série animada como parte da terceiro relançamento da marca Monster High.

A trama começa quando a jovem Clawdeen, meia humana, aos 16 anos pede ao pai para frequentar Monster High, uma escola especial para jovens monstros, a adolescente não se sentia aceita no mundo humano, por isso vivia constantemente escondendo seu lado lobo. 

Na escola Clawdenn enfrenta outro problema, a escola aceita somente monstros puros, e comoça a se deteriorar, junto de suas novas amigas, ela encara uma aventura para encontrar uma poção perdida e eliminar seu lado humano.

Sinopse 
Na trama, conheceremos a história de Clawdeen Wolf, jovem que nasceu metade humana e metade lobisomem, que entrará para a nova escola. Por lá, ela fará amizade com Frankie Stein e Draculaura e sentirá que finalmente poderá ser quem é apesar do seu segredo. Porém, quando um plano maléfico para destruir a Monster High ameaça revelar sua verdadeira identidade, a garotinha deverá aceitar a si mesma e encontrar uma maneira de salvar o dia.

Elenco 

 Miia Harris como Clawdeen Wolf, filha da Lobisomem Selena Wolf com o humano Apollo Wolf
 Ceci Balagot como Frankie Stein, filha do monstro de Frankestein.
 Nayah Damasen como Draculaura, filha do vampiro Conde Drácula.
 Jy Prishkulnik como Cleo de Nile, filha da múmia. 
 Lina Lecompte como Lagoona Blue, filha de um monstro do mar.
 Lilah Fitzgerald como Ghoulia Yelps, filha de um zumbi.
 Nasiv Sall como Abbey Bominable, filha do abominável homem das neves.
 Case Walker como Deuce Gorgon, filho da Medusa.
 Justin Derickson como Heath Burns, filho do elemento fogo.
 Marci T. House como a Diretora Sem-Cabeça Bloodgood. Ela também é filha do Cavaleiro Sem Cabeça.
 Kyle Selig como Sr. Komos, filho de um Minotauro com Sr. Hayde
 Scotch Ellis Loring como Apollo Wolf.
 Steve Valentine como o Conde Drácula.
Ajay Banks como Greigor

Trilha Sonora

Produção 
O filme foi confirmado em fevereiro de 2021. O filme foi dirigido e tem produção executiva de Todd Holland, Jenny Jaffe, Greg Erb e Jason Oremland criaram a história. Jaffe, Billy Eddy e Matt Eddy roteiro, o filme foi lançado pela nickelodeon. As filmagens do filme aconteceram em Vancouver no Canadá, e teve sua estreia no dia 6 de outubro de 2022 nos EUA, e, 7 de outubro no Brasil.

Filmes da Nickelodeon
Filmes dos Estados Unidos de 2022
Monster High
Filmes de vampiros
Filmes com lobisomens